Múrcia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Murcia (autonom region), region, 
 Murcia (regionhuvudort), 

Robotskapade Spanienförgreningar